Moreruela de los Infanzones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moreruela de los Infanzones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Moreruela de los Infanzones (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar